

Geografia

Italia
 Isola d'Ischia – isola nel Golfo di Napoli
 Ischia – comune italiano della città metropolitana di Napoli
 Ischia di Castro – comune italiano in provincia di Viterbo
 Ischia – frazione di Pergine Valsugana in provincia di Trento
 Ischia – frazione di Chiaromonte in provincia di Potenza

Persone
 Carlos Ischia – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Michele Ischia – calciatore italiano
 Renato Ischia – scultore e artista italiano

Altro
 Ischia –  goletta ad elica della Regia Marina
 Ischia – vino DOC prodotto nell'Isola d'Ischia